Штат Мексики Керетаро является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. Он разделён на 18 муниципалитетов.

Источники

См. также 
 Города Керетаро
 Керетаро

Муниципалитеты Керетаро
Списки:Мексика